Ludwik X – Król Francji
 Ludwik X – książę Bawarii